Luguhu – lago della Cina
 58418 Luguhu – asteroide della fascia principale